Plan A steht für:

 Plan A!, Studioalbum von Graham Candy
 Plan A (2021), Thrillerdrama von Yoav und Doron Paz
 Plan A (Lied), Lied von The Dandy Warhols
 Plan A Entertainment, ehemaliger Name eines südkoreanischen Medienkonzerns